Termenul denunțare de poate referi la:
 Acțiunea de a denunța o infracțiune, a face un denunț
 Denunțare a unui contract, reziliere unilaterală a unui contract